Accorinti ist der Familienname von:

 Domenico Accorinti (* 1963), italienischer Klassischer Philologe
 Michele Accorinti (1888–1973), italienischer Pianist, Sänger (Tenor), Musikpädagoge und Komponist